WorldView – seria satelitów potrafiących wykonywać zdjęcia satelitarne powierzchni Ziemi o wysokiej rozdzielczości. Właścicielem ich jest firma DigitalGlobe. Do tej pory wystrzelono trzy satelity.

WorldView-1 

Data wystrzelenia satelity: 18 września 2007.

Satelita wykonuje zdjęcia o rozdzielczości 50 cm w nadirze (55 cm pod kątem 20° do nadiru) dla zdjęć panchromatycznych. Jest wysoce stabilny, posiada wysokiej klasy wysokościomierze oraz odbiorniki GPS. Szerokość pasa skanowania wynosi 17,6 km. Rozdzielczość radiometryczna wynosi 11 bitów. Rozdzielczość czasowa to 1,7 dnia dla zobrazowań z rozdzielczością 1 metra, dla najwyżej rozdzielczości (51 cm) czas ten zwiększa się do 5,4 dnia. Wysokość orbity to 496 km (heliosynchroniczna).

WorldView-2 
Data wystrzelenia satelity: 8 października 2009.

Satelita wykonuje zdjęcia o rozdzielczości 46 cm w nadirze (52 cm pod kątem 20° do nadiru). Jest wysoce stabilny, posiada wysokiej klasy wysokościomierze oraz odbiorniki GPS. Szerokość pasa skanowania wynosi 16,4 km. Rozdzielczość radiometryczna wynosi 11 bitów. Rozdzielczość czasowa to 1,1 dnia dla zobrazowań z rozdzielczością 1 metra, dla najwyżej rozdzielczości (52 cm) czas ten zwiększa się do 3,7 dnia. Wysokość orbity to 770 km (heliosynchroniczna).

WorldView-3 
Data wystrzelenia satelity: 13 sierpnia 2014.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  
  
  

Satelity środowiskowe